Biec steht für:
 José Antonio Biec (* 1977), einen spanischen Eishockeyspieler
 Vignec, eine französische Gemeinde auf Okzitanisch